Первая чеченская война
 Вторая чеченская война